Desa Kenep kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kenep (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 111,92), Jawa Timur, 
 Desa Kenep (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 112,75), Jawa Timur, 
 Desa Kenep (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 111,97), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar